Ljubičevac je lahko:
Ljubičevac, Kladovo, naselje v Srbiji
Ljubičevac, Stragari, Naselje v Srbiji